Miejscowości w Polsce:
 Leszczydół-Działki
 Leszczydół Stary
 Leszczydół-Nowiny
 Leszczydół – przystanek kolejowy w pobliżu wsi
 Leszczydół-Podwielątki
 Leszczydół-Pustki